Zone d'ombre peut désigner :
 Zone d'ombre, un phénomène sismique ;
 Zone d'ombre, une perte en télécommunications ;
 Zone d'ombre, une bande dessinée ;
 Zone d'ombre, une série de romans  pour la jeunesse.
 Zone d'ombre, une émission de télévision produite par la Radio télévision suisse (RTS).